King George steht für:

Personen:
 Georg III. (Vereinigtes Königreich)
 Georg IV. (Vereinigtes Königreich)
 King George V
 Liste der Herrscher namens Georg, deutschsprachige Version des Namens George

Kultur und Sport:
 King George – Ein Königreich für mehr Verstand, britischer Film von Nicholas Hytner (1994)
 King George (Rapper), US-amerikanischer Rapper
 King George (Virginia), Ort in Virginia

 King George VI and Queen Elizabeth Stakes, ein britisches Pferderennen

Geographie:
 King George Bay, Buchten
 King George County, County in Virginia, Vereinigte Staaten
 King George Island, Insel der Südliche Shetlandinseln